John Gardner (1933–1982) – amerykański pisarz
 John Gardner (1917–2011) – angielski kompozytor